Sudymunt herbu Trąby (zm. po 15 sierpnia 1434) – możnowładca wielkolitewski, syn Dorgiego, brata protoplasty rodu Radziwiłłów, Ościka.

Nosił nazwisko patronimiczne Dorgiewicz.

Życiorys 
W 1409 pełnił funkcję cześnika wielkiego litewskiego Witolda Kiejstutowicza. W latach 1433–1434 dzierżył od księcia Świdrygiełły miejscowość Krewo. 15 sierpnia 1434 roku otrzymał dwory i wsie; Chożowo, Połoczany, Łuczany oraz dwór nad rzeką Koszuta.

Życie prywatne 
Z nieznanej małżonki pozostawił trzech synów; Olechna (Aleksandra) – wojewodę wileńskiego, Michała – fundatora kościoła w Siemiatyczach i Iwaszkę (Jana).

Genealogia 
Genealogia rodzinna została utworzona na podstawie fragmentu Władysława Semkowicza w Roczniku Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie.

Zobacz też 
 ród herbowy
 heraldyka
 lista polskich herbów szlacheckich

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Sudymuntowicze herbu Trąby
Szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego
Urodzeni w XIV wieku
Zmarli w XV wieku
Cześnicy wielcy litewscy